Flamboyant (plant) (Delonix regia)
 Flamboyant (wijk), een wijk in Paramaribo
 Flamboyant (single), single van Pet Shop Boys uit 2004
 Flamboyant (uitgeverij), een Nederlands-Antilliaanse uitgeverij in Nederland
 Flamboyant (film), Indonesische film uit 1972 van Sjuman Djaya
 Stichting Flamboyant, een stichting voor de ondersteuning van de emancipatie van zwarte en migrantenvrouwen in Nederland
 flamboyante gotiek
 flamboyant (eigenschap)